Михаи́л Льво́в:
 Львов, Михаил Васильевич (ум. 1676) — князь, стольник.
 Львов, Михаил Давыдович (1917—1988) — советский поэт и переводчик.
 Львов, Михаил Дмитриевич (1848—1899) — русский химик и педагог.
 Львов, Михаил Лаврентьевич (1758—1825) — генерал-майор флота, участник Отечественной войны 1812 года.
 Львов, Михаил Львович (1887—1857) — вокальный педагог, оперный певец.
 Львов, Михаил Львович (1928—1989) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1981).
 Львов, Михаил Никитич (?—1704) — боярин из старшей ветви княжеского рода Львовых.
 Львов, Михаил Павлович (1819—1913) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Львов, Михаил Ростиславович (1927—2015) — советский и российский педагог, методист по русскому языку, профессор МПГУ, член-корреспондент АПН СССР (1978), заслуженный деятель науки РФ (1997).
 Львов, Михаил Сергеевич (1947—2017) — советский автогонщик, чемпион СССР в зачёте Формулы 2; ключевая фигура команды МАЗ-TRT